Лев Игоревич Крутохвостов () —российский и казахстанский профессиональный хоккеист. Заместитель руководителя по спортивным вопросам Филиал Федерации хоккея России в г. Новосибирске, инструктор-методист МКУ ДО «Детско-юношеская школа хоккея Коченёвского района». Мастер спорта России.

Биография 
Лев Игоревич Крутохвостов родился 14 июля 1978 года в пгт Чик Коченёвского района Новосибирской области.

Пришёл в большой спорт из хоккейной школы в пгт Чик.

Окончил Российскую государственную академию физической культуры, г. Москва, бакалавр по направлению «Физическая культура».

В суперлиге провёл два сезона. В сезоне 1996—1997 в составе московских «Крыльев Советов» провёл 4 игры. В 2002—2003 в составе «Сибири» провёл 11 игр, набрав 1+3 очка.

В высшей лиге провёл 367 игр, набрав 121+148 очков.

В первой лиге чемпионата России провёл в течение двух сезонов 42 игры, набрав 13+10 очков.

В чемпионате Казахстана провёл 64 игры, набрав 40+29 очков. В сезоне 2005—2006 года был лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана (15 шайб), лучшим по системе «гол+пас» (24 очка). Также стал чемпионом Казахстана.

На чемпионатах мира 2007 и 2008 года провёл 10 игр, набрав 6+4 очка. В 2007 году сборная Казахстана взяла бронзу в 1 дивизионе, а в 2008 — серебро дивизиона.

С 2009 года по 9 августа 2018 года был директором МУДО «Детско-юношеская школа хоккея Коченёвского района» (рабочий поселок Чик).

Заместитель руководителя по спортивным вопросам Филиал Федерации хоккея России в г. Новосибирске. Работает инструктором-методистом Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская школа хоккея Коченёвского района».

Семья 
 Жена — Юлия
 Сын — Макар
 Дочь — Анастасия

Ссылки 
 Лев Крутохвостов на сайте eliteprospects

Примечания 

Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Хоккеисты России
Хоккеисты Казахстана
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Казахмыс»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой